Zylmann ist der Familienname folgender Personen:
 Detert Zylmann (* 1944), deutscher Archäologe
 Peter Zylmann (1884–1976), deutscher Gymnasiallehrer

Siehe auch:
 Zillmann
 Zihlmann